Municipio de Peters puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peters (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Peters (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Peters (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.